Ignatowka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Ignatowka (Uljanowsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Uljanowsk

 Ignatowka (Archangelsk), Dorf in der Oblast Archangelsk
 Ignatowka (Baschkortostan), Dorf in der Republik Baschkortostan
 Ignatowka (Belgorod), Weiler in der Oblast Belgorod
 Ignatowka (Iwanowo), Dorf in der Oblast Iwanowo
 Ignatowka (Kaluga), Dorf in der Oblast Kaluga
 Ignatowka (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Ignatowka (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Ignatowka (Tula), Dorf in der Oblast Tula